Ich küsse Ihre Hand, Madame (1929), film uit 1929
 The Emperor Waltz, film uit 1948